Nakfa bezeichnet:

 Eritreischer Nakfa, die Währung von Eritrea
 Nakfa (Stadt), eine Stadt in Eritrea